Reisichbach, Reisigbach, Reisiggraben und Reißigbach sind Gewässernamen:

 Reisigbach (Aisch) oder Reisichbach, rechter Zufluss der Aisch nach Dachsbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Reisigbach (Warme Steinach), linker Zufluss der Warmen Steinach in Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern

 Reisiggraben (Seebach), rechter Zufluss der Seebachs (zur Regnitz) bei Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt. Bayern

 Reißigbach, linker Zufluss des Ketzerbachs bei Ilkendorf, Stadt Nossen, Landkreis Meißen, Sachsen